Pienaar je priimek več znanih ljudi:
 Daniel Hermanus Pienaar, general
 Gerhardus Pienaar, metalec kopja
 John Pienaar, novinar
 Steven Pienaar, nogometaš